Burg Eger steht für:
 Burg Eger (Ungarn), Burg in Ungarn
 Burg Cheb (deutsch auch Burg Eger), Burg in Tschechien